Edward Villiers (1585–1626) – brytyjski szlachcic i dyplomata, Zarządca mennicy.
 Edward Villiers (1620–1689) – brytyjski szlachcic, ojciec 1. hrabiego Jersey
 Edward Villiers (1656-1711) – brytyjski arystokrata, polityk i dyplomata, 1. hrabia Jersey
 Edward Villiers (1846-1914) – brytyjski arystokrata i polityk, Lord Szambelan, 5. hrabia Clarendon

Zobacz też